
Termin -{SVN}- ima više značenja.

 -{SVN}- je sistem za kontrolu verzija računarskog programa.
 -{SVN}- je -{ISO}- 3166-1 alfa-3 kod za Sloveniju.